Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Family Circle Cup 2013 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 30. und 31. März 2013 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks
 Offizielle Website
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)